

Communes 

 Saint-Ciers-sur-Bonnieure : commune française, située dans le département de la Charente
 Saint-Ciers-Champagne : commune française, située dans le département de la Charente-Maritime
 Saint-Ciers-du-Taillon : commune française, située dans le département de la Charente-Maritime
 Saint-Ciers-d'Abzac : commune française, située dans le département de la Gironde
 Saint-Ciers-de-Canesse : commune française, située dans le département de la Gironde
 Saint-Ciers-sur-Gironde : commune française, située dans le département de la Gironde

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France